Женский командный чемпионат мира 2009 — 2-й командный чемпионат мира среди женщин, который проходил со 2 по 11 сентября 2009 года в Нинбо.

 Главный судья:  Ignatius Leong (SIN)

Квалификанты 

 Китай — принимающая страна.
 Грузия, Украина, США, Россия, Польша — лучшие сборные по итогам шахматной олимпиады 2008.
 Армения — бронзовый призёр командного чемпионата Европы 2007 года.
 Индия — серебряный призёр командного чемпионата Азии 2007 года.
 Вьетнам — бронзовый призёр командного чемпионата Азии 2007 года.
 Китай-2

Команды

Таблица

Индивидуальные медали 

 Доска 1: -2 Тань Чжунъи
 Доска 2:  Надежда Косинцева
 Доска 3:  Инна Гапоненко
 Доска 4:  Алиса Мелехина
 Резервная:  Валентина Гунина 2718

Ссылки 
 Информация о чемпионате на olimpbase

Примечания 

Сентябрь 2009 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2009 год в шахматах